Ultima cursă  se poate referi la:

 Film
 1951 Ultima cursă (Die Letzte Heuer) – film DEFA în regia lui Ernst Wilhelm Fiedler		
 1977 Ultima cursă (The Last of the Cowboys) – film american în regia lui John Leone